Ваня Кінґ і Єлена Костанич були чинними чемпіонками. Вони обидві взяли участь, але в парі з іншими партнерками.
Костанич грала в парі з Джилл Крейбас, але в першому колі їх перемогли Каміль Пен і Марія Емілія Салерні.
Кінґ грала в парі з Чжуан Цзяжун, але у фіналі їх перемогли Сунь Тяньтянь і Янь Цзи з рахунком 1–6, 6–2, 10–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Жінки, парний розряд